Omerta (maffia), de geheimhoudingsplicht van de maffia
 Omerta (computerspel), een computerspel uit 2003
 Omerta (Belgische band), een metalband uit België
 Omerta (Britse band), een indierockband uit het Verenigd Koninkrijk
 Omertà (Adrenaline Mob), een album van de metalband Adrenaline Mob
 Omerta (schip, 1985), een binnenvaartschip